Setge de Tarragona (1462), captura de les tropes reialistes de la ciutat en el marc de la Guerra Civil catalana.
 Setge de Tarragona (1641), primer intent catalanofrancès per capturar la plaça dels castellans a la Guerra dels Segadors.
 Setge de Tarragona (1644), segon setge catalanofrancès frustrat durant la Guerra dels Segadors.
 Setge de Tarragona (1811), el setge de Tarragona més conegut, suposà la captura de la ciutat per part dels francesos a la Guerra del Francès.
 Setge de Tarragona (1813), intent d'assalt liderat pels britànics per recuperar la ciutat dels francesos durant la Guerra del Francès.